Cantonul Acheux-en-Amiénois este un canton din arondismentul Amiens, departamentul Somme, regiunea Picardia, Franța.

Comune 

|-
| Acheux-en-Amiénois || align="right" | 514 || align="right" | 80560 || align="right" | 80003
|-
| Arquèves || align="right" | 143 || align="right" | 80560 || align="right" | 80028
|-
| Authie || align="right" | 238 || align="right" | 80560 || align="right" | 80043
|-
| Bayencourt || align="right" | 73 || align="right" | 80560 || align="right" | 80057
|-
| Bertrancourt || align="right" | 199 || align="right" | 80560 || align="right" | 80095
|-
| Bus-lès-Artois || align="right" | 146 || align="right" | 80560 || align="right" | 80153
|-
| Coigneux || align="right" | 50 || align="right" | 80560 || align="right" | 80201
|-
| Colincamps || align="right" | 88 || align="right" | 80560 || align="right" | 80203
|-
| Courcelles-au-Bois || align="right" | 74 || align="right" | 80560 || align="right" | 80217
|-
| Englebelmer || align="right" | 242 || align="right" | 80300 || align="right" | 80266
|-
| Forceville || align="right" | 161 || align="right" | 80560 || align="right" | 80329
|-
| Harponville || align="right" | 125 || align="right" | 80560 || align="right" | 80420
|-
| Hédauville || align="right" | 100 || align="right" | 80560 || align="right" | 80425
|-
| Hérissart || align="right" | 494 || align="right" | 80260 || align="right" | 80431
|-
| Léalvillers || align="right" | 166 || align="right" | 80560 || align="right" | 80470
|-
| Louvencourt || align="right" | 264 || align="right" | 80560 || align="right" | 80493
|-
| Mailly-Maillet || align="right" | 604 || align="right" | 80560 || align="right" | 80498
|-
| Marieux || align="right" | 82 || align="right" | 80560 || align="right" | 80514
|-
| Puchevillers || align="right" | 487 || align="right" | 80560 || align="right" | 80645
|-
| Raincheval || align="right" | 244 || align="right" | 80600 || align="right" | 80659
|-
| Saint-Léger-lès-Authie || align="right" | 98 || align="right" | 80560 || align="right" | 80705
|-
| Senlis-le-Sec || align="right" | 302 || align="right" | 80300 || align="right" | 80733
|-
| Thièvres || align="right" | 132 || align="right" | 62760 || align="right" | 80756
|-
| Toutencourt || align="right" | 493 || align="right" | 80560 || align="right" | 80766
|-
| Varennes-en-Croix || align="right" | 177 || align="right" | 80560 || align="right" | 80776
|-
| Vauchelles-lès-Authie || align="right" | 113 || align="right" | 80560 || align="right" | 80777
|}
 
 

Cantoane în Somme